Pseudohepatica är ett släkte av svampar. Pseudohepatica ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudohepatica